Квантува́ння (, ) — дія, перетворення якоїсь величини з неперервною шкалою значень на величину з дискретною шкалою значень (наприклад, К. енергії частинок, К. сигналів). Наприклад, операція перетворення сигналу, при якій здійснюється його дискретизація за рівнем чи за часом або водночас і за рівнем, і за часом.

У різних галузях цей термін набуває специфічного значення, зокрема див.:

 у квантовій механіці
 в обробці сигналів

Література
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0